La glu est une colle très forte.

GLU peut désigner :
 GLU (OpenGL utility library), une bibliothèque associée à OpenGL.

glu peut désigner :
 acide glutamique ou glutamate, un acide aminé.
 méduse, en Louisiane.

G.L.U. peut désigner :
 , un groupe de techno rock américain.